César, titre honorifique des empereurs de l'Empire romain d'Occident, est employé comme nom propre et dans de nombreuses expressions.

Patronyme 

 Fábio César (1979-), footballeur international qatarien ;
 Francisco César (), conquistador espagnol d’origine portugaise ;
 Jules César (100-44 av. J.-C.) est un homme d'État romain dont César est le cognomen ;
  ;
 Pascale César (née en 1967), femme politique française ;
  ;
  ;
 Roger César (né en 1938), raseteur français ;
 Jean César-Bru (1870-1944?), sculpteur français.

Prénom

Musique 
 César : single du chanteur franco-guinéen Black M en duo avec le chanteur congolais Gims

Pseudonyme 

 César (1920-1995), de son nom complet César Rodríguez Álvarez, footballeur espagnol.
 César (1921-1998), sculpteur français ;
 César (1956-), de son nom complet César Martins de Oliveira, footballeur brésilien ;
 César (1977-), de son nom complet César Martín Villar, footballeur espagnol ;
 César (1979-), de son nom complet César Cervo Luca, footballeur brésilien ;
 César (1992-), de son nom complet César Henrique Martins, footballeur brésilien ;
 César, photographe légiste syrien.

Surnom 

 Le marquis de La Fayette, surnommé ainsi par les courtisans à son retour d'Amérique.

Personnages de fiction 
César peut désigner :
 César, un personnage d'une série de bandes dessinées créée par Maurice Tillieux ;
 César, un chimpanzé intelligent qui apparait dans l'univers de La planète des singes créée par Rupert Wyatt.

Titre d'œuvre 

 César, tragédie de Jacques Grévin (1561) ;
 Jules César, tragédie de William Shakespeare (1623) ;
 Jules César en Égypte, opéra de Haendel (1723) ;
 César, film de Marcel Pagnol (1936) ;
 César, pièce de théâtre de Marcel Pagnol, adaptée du film homonyme (1946) ;
 Jules César (Julius Caesar), film de Joseph L. Mankiewicz (1953) ;
 César, série télévisée québécoise (1959) ;
 Moi César, 10 ans ½, 1m39, film de Richard Berry (2003).

Toponyme 

 Cesar, département en Colombie.

Sigle 

CÉSAR peut désigner :
 Calendrier électronique des spectacles sous l'Ancien Régime et la Révolution, une base de données collaborative qui rassemble les informations liées aux représentations de spectacles en France entre 1600 et 1800.

Autres 

 César, cépage cultivé en Bourgogne dans l'appellation irancy (AOC)
 César du cinéma, prix cinématographique remis annuellement qui récompense les prestations du cinéma français
 Le César, vaisseau de ligne de 74 canons de la marine française en service pendant la guerre d'indépendance des États-Unis
 Le César, ancien nom de la salle de cinéma à Apt (Vaucluse) en France, maintenant appelée « Cinémovida » mais encore connue sous son nom précédent
 Chiffre de César, autre nom du chiffrement par décalage, une méthode de chiffrement très simple utilisée par Jules César dans ses correspondances secrètes
 Salade César, recette américaine à base de laitue romaine et d'œuf mollet inventée par Caesar Cardini
 César, ancien réacteur nucléaire de recherche du Centre de Cadarache
 César, cocktail inventé et principalement consommé au Canada
 César, dans un jeu de cartes, autre nom du Roi de carreau

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre